Walkeria puede referirse a:

 Alwalkeria, dinosaurio originalmente denominado Walkeria maleriensis; o
 Lecomtedoxa, el género botánico.